Guido III di Biandrate (1119 – dopo il 1167) – conte di Biandrate e capitano nelle milizie milanesi
 Guido di Biandrate – figlio di Guido III, arcivescovo di Ravenna
 Guido di Biandrate (c.1195-prima di 1265) – nobile italiano, nipote di Guido III di Biandrate